

Arménie
 Tsaghkashen (Aragatsotn)
 Tsaghkachen (Gegharkunik)

Haut-Karabagh
 Tsaghkashen